Hipodâmia, na mitologia grega, pode ser:

 Hipodâmia, filha de Enomau e esposa de Pélope.
 Hipodâmia (filha de Adrasto) e noiva de Pirítoo, rei dos Lápitas. No seu casamento, Hipodâmia, as suas convidadas e os jovens rapazes foram quase raptados pelos centauros. Pirítoo e o seu amigo Teseu, lideraram a vitória dos Lápitas sobre os centauros. Foi mãe de Polypoetes.
 Hipodâmia (filha de Anquises), esposa de Alcatos, filha mais velha de Anquises e sua favorita.

Desambiguação